Le sigle OPE peut désigner :
 Offre publique d'échange ;
 Organisation professionnelle d'employeurs.